Argentinië, een Spaanstalig land in het zuiden van Zuid-Amerika
 Arginine, een van de twintig natuurlijk voorkomende aminozuren
 Alternate reality game, spellen waarin de normaal duidelijke scheiding tussen werkelijkheid en fantasie vervagen
 het argument, de poolhoek van een complex getal; zie: Complex getal